Мизгирево — название населённых пунктов в России.

 Мизгирево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Мизгирево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Мизгирево — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Мизгирево — деревня в Кашинском районе Тверской области.